Склад збірної Нідерландів на чемпіонаті світу 2006 Головний тренер: Марко ван Бастен 

Докладніше… 
 

Нідерланди
С 2006